Knob Point (englisch für Knaufspitze) steht für:

 Knob Point (Ross-Insel), Landspitze der Ross-Insel, Ross-Archipel, Antarktis
 Knob Point (Vindication Island), Landspitze von Vindication Island, Südliche Sandwichinseln, Antarktis